3 miejscowości w Polsce 
 Mszanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska 
 Mszanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Mszanka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino
 Inne
 Mszanka – rzeka w woj. małopolskim, w powiecie limanowskim
 Mszanka – potok w woj. małopolskim, w powiecie gorlickim
 Mszanka – rzeka w woj. podkarpackim i na Ukrainie
 Mszanka – rzeka w woj. śląskim
 Mszanka – potok, lewobrzeżny dopływ Panny